est une expression anglaise signifiant « toujours vivant ». Elle peut faire référence à :

 Still Alive, chanson du jeu vidéo Mirror's Edge ;
 , bande son étendue pour le jeu vidéo ;
 Still Alive, chanson du jeu Portal.

Voir aussi